Ха́йленд (, , ) — самый большой из 32 округов Шотландии. Располагается на территории Северо-Шотландского нагорья. Граничит с округами Абердиншир, Аргайл-энд-Бьют, Морей и Перт-энд-Кинросс.

Округ был образован в 1975 году. С 1975 года по 1996 год в Хайленде действовала двухуровневая система управления — наряду с областным советом существовали местные руководящие советы во всех восьми районах Хайленда (Баденох и Стратспей, Кейтнесс, Инвернесс, Лохабер, Нэрн, Росс и Кромарти, Скай и Лохалш и Сатерленд). В 1996 году эти местные органы самоуправления были упразднены, и их функции взял на себя новоизбранный Совет Хайленда.

Населенные пункты

Достопримечательности 
 Средневековые замки Адврек, Аркарт, Брааль, Данвеган, Данробин, Нок, Скибо, Тиорам, Эйлин-Донан
 Озера Лох-Лохи, Лох-Морлих, Лох-Несс
 Залив Лох-Линне
 Поле битвы при Куллодене
 Пустошь Раннох-Мур
 Гора Бен-Невис
 Виадук Гленфиннан

Ссылки 
 Visithighlands.com (англ., 13 мая 2006)
 Highland history & culture (англ., 13 мая 2006)